SNF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Felipe (Venezuela)
 SNF – Società di Navigazione e Ferrovie pel Lago di Lugano – società ferroviaria italiana